NG poate fi:

 Nigeria, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ng, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Nigeria
 Niger, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Ng (chirilic), literă a alfabetului chirilic
 National Geographic, revistă și televiziune de geografie din Statele Unite

Legături externe 
  „NG” la acronymfinder.com